Navès (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Tarn
Navès (Lleida), een gemeente in de Spaanse provincie Lleida